El término DVI pueden referirse a:

 DVI, acrónimo en inglés de DeVice Independent, traducido como "independiente del dispositivo", para designar el formato de archivo informático DVI (TeX), propio del sistema TeX.
 DVI, sigla de Digital Visual Interface, una tecnología de interfaz de señal de video.

Siglas de informática